Сборная Англии по футболу в пятый раз в своей истории приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1966 году. Команда квалифицировалась в финальную часть чемпионата, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части сборная Англии заняла первое место в своей группе, успешно выйдя из группы, а по итогам первенства завоевала единственный в своей истории Кубок Мира по футболу. В первый, и пока в единственный раз, чемпионат мира по футболу прошёл на родине этого вида спорта.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 1966 
Заявки:
 
 
 

Вторая попытка Западной Германии принять чемпионат мира (восьмой по счёту) оказалась безуспешной. Несмотря на снятие с дистанции Испании, в Риме 22 августа 1960 большинство членов ФИФА поддержало Англию. На сегодняшний день это пока единственный чемпионат мира, проведённый на родине футбола.

Итоги:
 , 34 голоса
 , 27 голосов
  отказалась от борьбы

Отборочный турнир 
Подготовительный этап сборной Англии к домашнему первенству мира по футболу проводился рамках трёх турниров: Домашний чемпионат Великобритании по футболу (1964-65 / 1965-66), Кубок Наций и товарищеские матчи.

Кубок наций 1964

Домашний чемпионат Великобритании по футболу 1964-65

Домашний чемпионат Великобритании по футболу 1965-66

Товарищеские матчи сборной Англии

Финальный раунд

Группа 1

Стадия плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Состав сборной Англии на чемпионате мира 1966

Англия

Примечания 

ЧМ 1966
Англия